RoboCop steht für:
 RoboCop, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1987
 RoboCop 2, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Irvin Kershner aus dem Jahr 1990
 RoboCop 3, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Fred Dekker aus dem Jahr 1993
 RoboCop (2014), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von José Padilha aus dem Jahr 2014
 RoboCop (Zeichentrickserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1988–1989
 RoboCop (Fernsehserie), kanadische Science-Fiction-Serie aus den Jahren 1994–1995
 RoboCop (Comic), auf den Filmen basierende Comicserie
 RoboCop (Computerspiel, 1988), Computerspiel von 1988
 RoboCop (Computerspiel, 2003), Computerspiel von 2003